Зюино — деревня в Ярском районе Удмуртии. Административный центр Зюинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на северо-западе республики на расстоянии примерно в 24 километрах по прямой к юго-западу от районного центра Яра.
Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 40 %, а удмурты 56 % из 353 чел..

Примечания 

Населённые пункты Ярского района